

Ім'я 

Федо́ра — жіноче ім'я, народна форма канонічного Феодора (Теодора). Відомі носійки:
 Федора Рогатинська — руська шляхтичка, дочка кам'янецького намісника Івана Рогатинського.
 Федора Романівна — дочка волинського князя Романа Мстиславича і його першої дружини Предслави Рюриківни.
 Федора Пушина — військовий фельдшер, лейтенант медичної служби, Герой Радянського Союзу.
 Федора Барб'єрі — італійська оперна співачка.
 Федора Єгорівна - героїня віршованої казки Корнія Чуковського ''Федорине горе''.

Інше 
 «Федора» — опера Умберто Джордано
 «Федора» — п'єса Віктор'єна Сарду (1882)
 «Федора» — фільм Біллі Вайлдера, що вийшов на екран у 1978 році
 Федора — тип фетрового капелюха
 Федора — населений пункт у штаті Південна Дакота
 «Федора» — кодове ім'я Олексія Кулака, полковника КГБ, агента ЦРУ

Див. також 
 Fedora — операційна система, похідна Linux
 Fedora Project — спільнота для роботи над ОС «Fedora»
 Феодора (значення)